Miejscowości w USA:
 Painesville – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lake
 Lake City – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Nevada
Gminy w USA:
 Painesville (ang. Painesville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lake